Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue du Donjon :

Belgique 
 Rue du Donjon à Bruxelles

France 
 Rue du Donjon à Rouen
 Rue du Donjon à Vincennes

Donjon Rue